Žili-byli è la traslitterazione del cirillico Жили-были, espressione in lingua russa corrispondente a «C'era una volta»
Žili-byli – libro di memorie dello scrittore russo Viktor Šklovskij (1964)
Žili-byli –  film russo diretto da Ėduard Parri (2018)